blond – kolor włosów
 Blond – miejscowość i gmina we Francji
 Anita Blond (ur. 1976) – węgierska aktorka występująca w filmach pornograficznych